

Edifici
 Castello di Bussi sul Tirino – edificio nell'omonimo comune, in Abruzzo
 Palazzo Muti Bussi – edificio di Roma nel rione Campitelli
 Stazione di Bussi – stazione ferroviaria sulla linea ferroviaria Roma-Pescara

Geografia
 Bussi sul Tirino – comune italiano della provincia di Pescara in Abruzzo

Persone
 Armando Bussi (1896-1944) – impiegato delle Ferrovie dello Stato, antifascista e partigiano italiano
 Aurelio Bussi, o Busi, Buso, Busso (...–1620?) – pittore italiano attivo in Lombardia e a Genova
 Cesare Bussi (1961) – ex velocista e bobbista italiano
 Ettore Bussi (1869-1937) – generale italiano
 Francesco Bussi (1926) – musicologo italiano
 Giovanni Andrea Bussi, noto anche come Giovan de' Bussi o Joannes Andreae (1417-1475) – umanista e vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Bussi (1921) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Hortensia Bussi, nota anche come Hortensia Allende o La Tencha (1914-2009) – first lady cilena, moglie del presidente Salvador Allende
 Isabel Allende Bussi (1945) – politica cilena, figlia del presidente Salvador Allende
 Livio Bussi (1917–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo terzino
 Michel Bussi (1965) – scrittore francese
 Pietro Francesco Bussi (1684-1765) – cardinale italiano
 Santino Bussi o Busi (1663-1737) – stuccatore svizzero naturalizzato austriaco
 Vittoria Bussi (1987) – ciclista su strada e pistard italiana

Pagine correlate
 Giovanni Battista Bussi